Majordom (criat), criat principal que té al seu càrrec el govern econòmic d'alguna casa o hisenda.
 Majordom de palau, intendent principal del rei durant el període merovingi dels regnes francs.
 Majordom (religió), (de parròquia, de monestir, de confraria...) Càrrec religiós nomenat per a satisfer despeses o tenir cura de diverses funcions.
 Majordom del Regne d'Aragó, màxim oficial de la Casa d'Aragó.
 Turó del Majordom, muntanya al municipi de Sant Julià de Ramis a la comarca del Gironès.